

Anni
43 – anno del I secolo d.C.
43 a.C. – anno del I secolo a.C.

Matematica
43 – numero naturale